

Cinema 
 Dev, film del 2004 diretto da Govind Nihalani

Codici 
 dev – codice ISO 639-3 della lingua domung
 DEV – codice ISO 3166-2:GB del Devon (Regno Unito)

Informatica 
 Dev-C++ – IDE gratuito per la programmazione in C e C++
 /dev/ – directory contenente file di periferica (devices) nel Filesystem Hierarchy Standard

Persone
 Dev, cantante e rapper statunitense
 Dev, attore indiano

Altro 
 DEV – abbreviazione aeronautica di Deviation o deviating – Deviazione oppure deviando
 Dev (o deva), una categoria di divinità indù
 Dev, in ambito informatico, è uno sviluppatore di software (abbreviazione di (Software) developer)